

Sigle 
 Baku-Tbilisi-Ceyhan  – oleodotto dal Mar Caspio fino alle coste del Mar Mediterraneo
 Borsa del Turismo Congressuale  – manifestazione fieristica che si tiene a Firenze
 Bitcoin  – moneta elettronica

Codici 
 BTC – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Batticaloa (Sri Lanka)
 btc – codice ISO 639-3 della lingua bati (Camerun)
 BTC – codice valutario non ufficiale del bitcoin